Bodo Köhler ist der Name folgender Personen:

 Bodo Köhler (1928–2005), deutscher Fluchthelfer, Mitglied der Girrmann-Gruppe
 Bodo Köhler (Autor) (* 1948), deutscher Internist und Sachbuchautor